Вале́рия:
 Валерия — женское имя, происходит от той же основы, что и имя Валерий, от  — «быть здоровым».
 Валерия — сценический псевдоним певицы Аллы Перфиловой.
 Валерия — станция радиотехнической разведки.
 (611) Валерия — астероид, открытый в 1906 году.
 Валерия — римская провинция в восточной части Паннонии. Получила название в честь супруги одного из тетрархов.
 Валерия Кесарийская (ум. между 284—305) — раннехристианские святые, почитаются в лике мучениц.
 Валерия Миланская — раннехристианская мученица I—II веков.
 Валерия — река на Сахалине.

См. также 
 Святая Валерия

Имена латинского происхождения